Абля — многозначное слово.
 Абля — река в Пермском крае.
 Абля () — арабское женское имя.
 Абля бинт Малик — возлюбленная поэта Антара ибн Шаддада.
 Абля Камель (1960 г.р.) — египетская актриса.
 Абла — населённый пункт и муниципалитет в Испании.